Ronald McKinnon peut faire référence à :
 Ronald McKinnon,un économiste canadien
 Ronald McKinnon (né en 1973), un joueur de football américain